Futbolnyj klub Stal Kamjanske (ukrajinsky: Футбольний клуб «Сталь»
Кам'янське) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Kamjanske.

Klub byl založen v roce 1926 pod názvem Metalist Kamenskoje. V roce 1994 klub zaniká, obnoven je až o čtyři roky později. V létě roku 2015 byl do klubu sloučen krachující doněcký Metalurh. Doněcký celek vyhnala válka na východní Ukrajině až do dalekého Kyjeva, kde byl klubu dočasně poskytnut azylový stadion kyjevského Obolonu. Po takto odehrané sezóně klub zbankrotoval a následně byly zbytky klubu i s prvoligovou licencí sloučeny do Dniprodzeržynsku (dnešního Kamjanske).

Své domácí zápasy odehrává klub na stadionu Metalurh s kapacitou 2 900 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1926 – FK Metalist Kamenskoje (Futbolnyj klub Metalist Kamenskoje)
 1934 – FK Dzeržinka Kamenskoje (Futbolnyj klub Dzeržinka Kamenskoje)
 1935 – Zbirna zavodu im. Dzeržinskoho (Zbirna zavodu imeni Dzeržinskoho)
 1937 – FK Stal Dniprodzeržynsk (Futbolnyj klub Stal Dniprodzeržynsk)
 1949 – FK Metalurh Dniprodzeržynsk (Futbolnyj klub Metalurh Dniprodzeržynsk)
 1994 – zánik
 1998 – obnovena činnost pod názvem FK Stal Dniprodzeržynsk (Futbolnyj klub Stal Dniprodzeržynsk)
 2016 – FK Stal Kamjanske (Futbolnyj klub Stal Kamjanske)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2014/15: Klub se po sezóně sloučil s doněckým Metalurhem, díky čemuž klubu připadla prvoligová licence pro ročník 2015/16.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky klubu 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1926